Madonna della Neve ima više značenja:
 Madonna della Neve, Cuneo
 Madonna della Neve, Ferrara
 Madonna della Neve, Imperia